Умберто -{I}-, Краљ Италије (), српски: Умберто Ранијери Карло Емануеле Ђовани Марија Фердинандо Еуђенио од Савоје (рођен 14. марта 1844, умро 29. јула 1900), у народу знан још као Добар (италијански -{il Buono}-), је био Краљ Италије од 9. јануара 1878. до своје смрти. Он је био презиран од стране левичара, поготово међу анархистима, због свог наређења да се изврши Бава-Бекарисов масакр у Милану. Убио га је анархиста Гаетано Бреши две године после инцидента.

На владарском трону је 1878. наследио свог оца Виторија Емануела II, а 1900. њега је наследио син Виторио Емануеле III.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1844.
Умрли 1900.
Краљеви Италије
Династија Савоја
Страдали у атентату